Светлана Зильберман (урожд. Белясова) (род. 10 мая 1958 года) - советская и израильская бадминтонистка.

Карьера 
Начала заниматься бадминтоном в Могилёве. Её тренером был Михаил Зильберман. В 1986 году стала бронзовым призёром чемпионата Европы в одиночном разряде.

Позже вышла замуж за своего тренера. В конце 1980-х семья переехала в подмосковный Одинцово, а ещё позже - в Израиль. 12-кратная чемпионка СССР, 53-кратная чемпионка Израиля.

Чемпионка СССР:
 одиночный разряд - 1980, 1981, 1984
 парный разряд - 1980, 1981, 1983, 1984, 1987
 смешанный разряд - 1979, 1983, 1984, 1986

Чемпионка Израиля:
 одиночный разряд - 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 парный разряд - 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
 смешанный разряд - 1991, 1992, 1994, 1995 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014

В миксте выступает с сыном - Мишей Зильберманом.

Примечания

Ссылки 
 История могилевского еврейства. Документы и люди / сост.: А.Л. Литин, И.М. Шендерович. — Могилев: Амелия Принт, 2009.-Кн. 2., - с.410-413.
 Светлана Зильберман
 Поздравление с юбилеем Светлане Зильберман (Белясовой)

Бадминтонисты СССР
Чемпионы СССР по бадминтону
Бадминтонисты Израиля
Чемпионы Израиля по бадминтону